Kallikrates hat mehrere Bedeutungen:

 Kallikratis Magnios, antiker griechischer Olympiasieger im 4. Jahrhundert vor Christus
 Kallikratis-Programm, Name einer im Jahre 2010 eingeleiteter Reform der griechischen Verwaltung 
 Kallikratis (Ort), eine griechische Ortschaft in der Gemeinde Sfakia im Südwesten Kretas

Siehe auch
Kallikrates